— японский футболист, вратарь клуба «Гайнарэ Тоттори».

Бо́льшую часть спортивной карьеры защищал цвета клубов «Альбирекс Ниигата» и «Омия Ардия».

Статистика

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Омия Ардия» 
 
 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Омия Ардия»
Игроки ФК «Гайнарэ Тоттори»